Basilisk kan henvise til flere artikler:

 Basilisk (mytologi) – et fabeldyr i græsk og europæisk mytologi.
 Basilisken i romanen Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer skrevet af J.K. Rowling. Bygger på ovenstående
 Basilisk (dyr) – En række øglearter, der tilhører krybdyrslægten Basiliscus.
 Basilisk (forlag) – et dansk forlag oprettet 1983

Ikke at forveksle med basilika, der er en tidlig kirketype.